Натаров () — російське прізвище. Жіноча форма — Натарова.

Відомі носії 
 Натаров Георгій Вадимович (нар. 1988) — український бадмінтоніст.
 Натаров Геннадій Вадимович (нар. 1992) — український бадмінтоніст.
 Натаров Вадим Олександрович (нар. 1963) — український ватерполіст і педагог.
 Натаров Іван Андрійович (1895—1968) — футболіст, український та радянський тренер.
 Дмитро Натаров — бас гітарист гурту LETAY.

Жінки 
 Натарова Ірина Миколаївна (Шевченко) — бадмінтоністка і тренерка з бадмінтону, заслужений тренер України.
 Натарова Вікторія Вікторівна (нар. 1965) — українська волейболістка і педагог.